Гаплогруппа U1b — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 U1b
 U1b1
 U1b1a
 U1b1b
 U1b1c
  U1b1d
 U1b2
 U1b2a
 U1b2b
 U1b2c
 U1b2d
 U1b2e
 U1b2f
  U1b2g
  U1b3
 U1b3a
 U1b3b
  U1b3c

Распространение

Кавказ 
Абхазо-адыгские народы
 абхазы — 0,7 % (137)
 адыгейцы — 0,7 % (155)
 черкесы — 1,6 % (123)

Тюркские народы
 карачаевцы — 10,4 % (106)
 кубанские ногайцы — 2,3 % (131)

Палеогенетика

Халколит 
Древний Ближний Восток
 IKI024 | SK 635 __  __ Бафра, Самсун (ил), Турция __ 3959-3797 calBCE (5080±27 BP, MAMS-40678) __ М __ J2a1 (PF4610) # U1b1.

Бронзовый век 
Новосвободненская культура
 Клады — Майкопский район, Адыгея, Россия
 I6270 | KLD89-11\48 __ Klady (kurgan 11, grave 48) __ 3610-3358 calBCE (4665±60 BP, OxA-5060) __ М __ U1b.
 I6272 | KLADY_DLP __ Klady-Dlinnaya Polyana __ 3337-2925 calBCE __ М __ G2a2a # U1b1.

Железный век 
Пазырыкская культура
 BRE006.A0101 | Berel 2017_67A __ Берельские курганы __ Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан __ 4th-1st c. BCE-CE __ Ж __ U1b2 > U1b2d.

Античность 
Римская империя
 R114 | RMPR-114 __ Via Paisiello (Necropoli Salaria) __ Рим, Лацио, Италия __ 1 CE – 200 CE __ Ж __ U1b1.

Средние века 
Корельская земля
 Hiitola, Kylälahti Kalmistonmäki — Хийтола, Лахденпохский район, Карелия, Россия
 TU572 | Hiitola9 __ grave 91 __ 1295-1415 calAD (596±37 BP, Hela-4147) __ U1b2 > U1b2a.
 TU678 | Hiitola13 __ grave 33 __ 1305-1435 calAD (549±34 BP, Hela-4144) __ U1b2 > U1b2a.

Новое время 
Португальская Индия — Кетеван Мученица
 QKT1 __  __ Старый Гоа, Северный Гоа, Гоа, Индия __ XVII век __ Ж __ U1b.

Примечания

Публикации 
2010
 
2014
 
2019
 
 
 
2020
 
2021

Ссылки 
 
 U1b — Haplogroup

Гаплогруппа U1 (мтДНК)